Die Segunda División 2003/04 war die 73. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 31. August 2003 und endete am 20. Juni 2004 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde UD Levante.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Recreativo Huelva, Deportivo Alavés und Rayo Vallecano teil. Aus der Segunda División B kamen Algeciras CF, FC Cádiz, Ciudad de Murcia und FC Málaga B.

Abschlusstabelle

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – UD Levante
 2. – FC Getafe
 3. – CD Numancia

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – CD Leganés
 20. – UD Las Palmas
 21. – Rayo Vallecano
 22. – FC Algeciras

 Absteiger aus der Primera División
 Real Valladolid
 Celta Vigo
 Real Murcia

 Aufsteiger in die Segunda División
 Gimnàstic de Tarragona
 UE Lleida
 Pontevedra CF
 Racing de Ferrol

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2003/04
Fußballsaison 2003/04